Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Barbary:

Polska 

 kościół św. Barbary w Bielsku-Białej
 kościół św. Barbary w Bytomiu
 kościół św. Barbary w Dąbrowie Górniczej
 Kościół św. Barbary w Dębicy
 kościół św. Barbary w Dołdze
 kościół św. Barbary w Górze
 kościół św. Barbary w Gdańsku
 kościół św. Barbary w Gliwicach
 kościół św. Barbary i św. Maurycego w Inowrocławiu
 kościół św. Barbary w Krakowie
 kościół św. Barbary w Nowej Soli
 kościół św. Barbary w Poznaniu (nieistniejący)
 kościół św. Barbary w Przeworsku
 Kościół św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie
 Kościół św. Barbary w Warszawie
 kościół św. Barbary w Wieluniu
 kościół św. Barbary w Wolbromku
 kościół św. Barbary we Wrocławiu
 cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu

Świat 
 Kościół kartuzów w Kolonii
 Kościół świętej Barbary (Kutná Hora)
 Bazylika św. Agaty i św. Barbary w Oudenbosch
 Sobór św. Barbary w Pińsku
 Kościół św. Barbary w Valletcie
 Kościół św. Barbary w Wiedniu
 Kościół św. Barbary w Witebsku

Zobacz też 
 parafia św. Barbary

Barbara, św.